Federació Romanesa de Futbol, màxima institució reguladora del futbol a Romania
 Federació Regionalista Francesa, partit polític històric de França
 FRF també és el codi ISO 4217 del franc francès, antiga moneda de França
 FrF també és la fórmula empírica del fluorur de franci, compost químic de franci (Fr) i fluor (F)